Ра́мпа:

Сооружения 
 Рампа — невысокий длинный барьер, проходящий вдоль авансцены и прикрывающий со стороны зрительного зала приборы для освещения сцены; театральная осветительная аппаратура, помещаемая за таким барьером и служащая для освещения передней части сцены; осветительное устройство в театре.
 Рампа () — наклонная площадка для въезда погрузочно-разгрузочных машин в транспортные средства и склады и выезда из них.
 Рампа — наклонная площадка для высушивания и остывания кокса после тушения.
 Рампа — устройство в скейтпарке.
 Рампа — конструкция на судах, самолётах, паромах для сообщения между различными уровнями.
 Рампа — мобильная металлическая конструкция с расположенными на ней газовыми постами (кислород, ацетилен или пропан) для подключения резаков, горелок, обычно постов на рампе не менее трёх.
 Рампа (пандус) — сооружение, предназначенное для производства погрузочно-разгрузочных работ на производственно-складских объектах, а также для перемещения автомобилей между уровнями в многоэтажных автостоянках.
 Рампа — плавное соединение дорог или частей инженерного сооружения, расположенных в разных уровнях для движения транспортных средств или пешеходов.

Имя собственное 
 «Рампа» — журнал, выходивший в 1908—1909 годах.
 «Рампа» — приложение к журналу «Художественный труд», выходило в 1923—1924 гг.
 «Рампа» — обзор культуры, выходящий в Саратове с 1999 года.
 «Рампа» — драматический театр в городе Находка.
 «Рампа и жизнь» — еженедельный журнал, выходивший с апреля 1909 по октябрь 1918 года в Москве.
 Лобсанг Рампа (1910—1981) — британский писатель.

См. также 
 Рамп
 Рампи
 Огни рампы
 Аппарель

Примечания